Åkre kan avse:

Åkre, Forsa distrikt – en by i Forsa distrikt (Forsa socken) i Hudiksvalls kommun
Åkre, Delsbo distrikt – en by i Delsbo distrikt (Delsbo socken) i Hudiksvalls kommun
Åkre, Östersunds kommun - en by i Brunflo distrikt (Brunflo socken) i Östersunds kommun